Смоля́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Смоляк Богдан Федорович ( 1952) — український прозаїк і поет.
 Смоляк Віталій Єлисейович (1915—1982) — актор і режисер, народний артист УРСР.
 Смоляк Олег Степанович (* 1950) — доктор мистецтвознавства, професор. Член Національної спілки композиторів України.
 Смоляк Олександр Олексійович (1938—2016) — український письменник
 Смоляк Сергій Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Смоляк Яків Володимирович ( 1925) — радянський драматург.

Українські прізвища